Don Mills, quartier de Toronto
 Don Mills, station du métro de Toronto